Ghatsa est un genre de poissons téléostéens de la famille des Balitoridae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Ghatsa a été créé pour certaines espèces précédemment attribuées au genre Homaloptera de la Ghâts occidentaux de Inde.

Liste des espèces 
Selon Randall, Z.S. & Page, L.M. (2015) et Kurup, B.M. & Radhakrishnan, K.V. (2011) :
 Ghatsa menoni Shaji & Easa, 1995 
 Ghatsa montana Herre, 1945 (Anamalai loach) 
 Ghatsa pillaii Indra & Rema Devi, 1981 
 Ghatsa santhamparaiensis Arunachalam, J. A. Johnson & Rema Devi, 2002 
 Ghatsa silasi Kurup & Radhakrishnan, 2011

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 
 

Balitoridae
Cypriniformes (nom scientifique)